Slovakia – esonimo in lingua inglese di Slovacchia
 O2 Slovakia – compagnia telefonica della Slovacchia
 1807 Slovakia – asteroide della fascia principale